Belarussische Botschaft in Deutschland steht für:

 Belarussische Botschaft in Berlin
 Belarussische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Belarus